

Села:
 Головкове — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Головкове — Луганська область, Сватівський район

Головкове () — присілок, Ленінградська область, Бокситогорський район

Див. також 
 Головково